ISO 4014 er en ISO standard for stålbolt.

En Stålbolt ISO 4014 er en af de mest brugte bolte inden for befæstelse området. 
Stålbolt er kendt på den ikke har Fuld-Gevind, her kan benyttes en (Sætskrue) (ISO 4017)

Kilder 
 http://bolte.dk/staalbolte-iso-4014 

Fastgøringsemner
Værktøj og genstande med og til nøglefunktioner
4014